Formula 3000 sezona 1990 je bila šesto prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 22. aprilom in 21. oktobrom 1990.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R6=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral DIS(3)=diskvalificiran po tretjem mestu 

1990 v športu
1990